Giudea – regione geografica della Palestina
 Regno di Giudea – regno asmoneo indipendente (140–37 a.C.)
 Regno di Giudea – regno erodiano sotto il protettorato romano (37–4 a.C.)
 Giudea – provincia dell'Impero romano (6-135 d.C.)
 Giudea – ex quartiere ebraico di Fondi

Pagine correlate 
 Giudeo
 Giudei